William Gaither ist der Name folgender Personen:

 William Arthur Gaither (1910–1970), US-amerikanischer Bluesmusiker, siehe Bill Gaither (Bluesmusiker)
 William James Gaither (* 1936), US-amerikanischer Gospelsänger, siehe Bill Gaither (Gospelsänger)

* William Lingan Gaither (1813–1858), US-amerikanischer General und Politiker 

Siehe auch:
 Bill Gaither